HK Stari Grad je hokejaški klub iz općine Stari Grad u Sarajevu. Momčad pod nadimkom Vukovi osnovan je 2002. godine. Nakon završenog play-off turnira 21. ožujka 2010. godine u Sarajevu postali su prvi prvaci Bosne i Hercegovine u hokeju na ledu.

Vanjske poveznice 

 HK Stari Grad na eurohockey.net
 Roster

Šport u Sarajevu
Bosanskohercegovački klubovi hokeja na ledu